Naprej je lahko:
 Naprej (časopis) - časopis, ki ga je leta 1863 izdajal Miroslav Vilhar, urejal pa Fran Levstik
 Naprej (pesem) - vokalna pesem Rudolfa Maistra